Für Deutschland nahmen an der Saison 1998 der European Football League der amtierende Deutsche Meister, die Braunschweig Lions, und der letztjährige Eurobowlsieger, die Hamburg Blue Devils, teil. Im Halbfinale schalteten die Hamburger die Braunschweiger aus. Im Endspiel konnten die Blue Devils ihren Titel erneut verteidigen. Sie besiegten die französischen La Courneuve Flash mit 38 zu 19 vor 11.700 Zuschauern im Hamburger Millerntor-Stadion.

Eurobowl

Weblinks 
1992-2017 - Die größten blauen Erfolge

Einzelnachweise 

1998
American-Football-Saison 1998